Премонтре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Лан-1. Округ коммуны — Лан. Код INSEE коммуны — 02619.

Известна благодаря , основанному в 1120 году Норбертом Ксантенским. От этого аббатства получил название монашеский орден премонстрантов.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 769 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 603 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 245 были экономически активными, 358 — неактивными (показатель активности — 40,6 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 245 активных жителей работали 214 человек (124 мужчины и 90 женщин), безработных было 31 (18 мужчин и 13 женщин). Среди 358 неактивных 91 человек были учениками или студентами, 111 — пенсионерами, 156 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Премонтре

Коммуны департамента Эна